Уильям Сэмюэл Вайнер (, 5 декабря 1881, Ист-Мэйтленд, штат Новый Южный Уэльс — 27 марта 1933, Сидней) — австралийский шахматист. Бессменный чемпион Австралии с 1906 по 1922 гг. Выиграл 4 соревнования, в которых оспаривался титул чемпиона страны (в 1906, 1912, 1913 и 1924 гг.). Также в 1907 г. стал чемпионом Новой Зеландии.

Четырежды становился чемпионом Западной Австралии (1900, 1901, 1903 и 1905 гг.), также выиграл 3 турнира-гандикапа, организованных Пертским шахматным клубом.

Был учеником чемпиона Австралии 1897 г. Дж. Джейкобсена.

Спортивные результаты

Литература 
 John van Manen, Viner, William Samuel (1881—1933), Australian Dictionary of Biography, Volume 12, Melbourne University Press, 1990, pp 329—330.

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Вайнера в базе Chessgames
 Личная карточка У. Вайнера на сайте 365Chess

Шахматисты Австралии
Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века